Змагання з плавання на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 24 і 25 липня 2017.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 24 липня о 09:30.

Півфінали
Півфінали розпочались 24 липня о 17:48.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал розпочався 25 липня о 18:36.

Примітки 

100 метрів на спині (чоловіки)